Дед Щука́рь — персонаж:

 Дед Щукарь — один из главных героев романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», также герой одноимённых кинематографических и театральной постановок.
 «Дед Щукарь» — памятник персонажу «Поднятой целины», установленный на набережной Ростова-на-Дону.
 «Дед Щукарь» — песня из репертуара Вики Цыгановой из альбома «Ангел мой», написанная по мотивам «Поднятой целины».